|-
| 34701 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34702 - ||  || 20 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34703 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34704 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34705 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34706 - ||  || 27 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34707 - ||  || 28 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 34708 - ||  || 29 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34709 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 34710 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 34711 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 34712 - ||  || 29 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34713 - ||  || 29 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34714 - ||  || 28 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34715 - ||  || 12 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34716 Guzzo ||  || 14 august 2001 ||  || , 
|-
| 34717 Mirkovilli ||  || 14 august 2001 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 34718 Cantagalli ||  || 14 august 2001 || San Marcello || , 
|-
| 34719 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 34720 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 34721 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34722 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34723 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34724 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34725 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34726 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34727 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34728 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34729 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34730 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34731 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34732 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34733 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34734 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34735 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34736 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34737 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34738 Hulbert ||  || 20 august 2001 ||  || 
|-
| 34739 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34740 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34741 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34742 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34743 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34744 - ||  || 16 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34745 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34746 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34747 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34748 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34749 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34750 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34751 - ||  || 22 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 34752 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34753 Zdeněkmatyáš ||  || 24 august 2001 || Ondřejov || , 
|-
| 34754 - ||  || 25 august 2001 ||  || 
|-
| 34755 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34756 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34757 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34758 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34759 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34760 - ||  || 26 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 34761 - ||  || 28 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34762 - ||  || 25 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34763 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34764 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34765 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34766 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34767 - ||  || 22 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34768 - ||  || 24 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34769 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34770 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34771 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34772 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34773 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34774 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34775 - ||  || 25 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34776 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34777 - || 2001 RH || 6 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34778 Huhunglick ||  || 10 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 34779 Chungchiyung ||  || 10 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 34780 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34781 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34782 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34783 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34784 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34785 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34786 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34787 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34788 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34789 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 34790 - ||  || 16 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34791 - ||  || 18 septembrie 2001 || Goodricke-Pigott || 
|-
| 34792 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 34793 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34794 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34795 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34796 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34797 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34798 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34799 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34800 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-